Велосипедный мост — это часть велосипедной инфраструктуры, наряду с велополосами и велодорожками. Зачастую может использоваться пешеходами. Соответственно, может называться вело-пешеходным мостом.

В новых районах и городах (например в Лелистаде, Нидерланды) велосипедные мосты широко используются для разделения пересекающихся потоков велодорожек и автомобильных дорог.

См. также 
 Пешеходный мост